

Patronyme 

 Gershom Mott (1822-1884), major général de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 John R. Mott (1865-1955), personnalité méthodiste américaine et prix Nobel de la paix en 1946  ;
 Lucretia C. Mott (1793-1880), féministe, abolitionniste et pasteur quacker nord-américaine ;
 Morris Mott (né en 1945), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sir Nevill Mott (1905-1996), physicien britannique, prix Nobel de physique en 1977 ;
 Valentine Mott (1785-1865), médecin, un des pionniers de la chirurgie vasculaire américaine ;
 William Albert Mott (1864-1911), homme politique canadien.

Autres 
 Mott, ville américaine du Dakota du Nord
 Mott the Hoople, groupe de glam rock britannique actif de 1968 à 1974
 Mott, album de ce groupe (1973)
 Isolant de Mott, matériaux qui devraient être conducteurs dans le cadre de la théorie des bandes mais sont des isolants
 Mott Street, une rue de Manhattan
 mott, une espèce animale de l'univers Star Wars

Homonymie de patronyme